Теорема Пуанкаре — Биркгофа — Витта — утверждение, описывающее универсальную обёртывающую алгебру  для заданной алгебры Ли  над полем  с базисом  в векторном пространстве : элементы  и  () образуют базис в линейном пространстве . В частности, отображение  является вложением  в , то есть ядро отображения  равно .

Ссылки

Литература 
 

Алгебры Ли
П